Goleasca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Goleasca (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Goleasca (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu